Морозовское — топоним:

Водные объекты 
 Морозовское — болото на территории национального парка «Угра» (Калужская область).
 Морозовское — озеро в Ленинградской области.

Населённые пункты

Россия 
 Морозовское — село в Галичском районе Костромской области.

Украина 
 Морозовское (до 2016 г. — Пролета́рское) — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Морозовское — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Морозовское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

См. также